Coppa Latina – ex competizione di calcio maschile europea
 Coppa Latina – competizione di beach soccer maschile internazionale
 Coppa Latina – competizione di hockey su pista maschile europea
 Coppa Latina – ex competizione di rugby a 15 maschile internazionale